Jiangweng La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gyangngu La (bergspass i Kina, lat 29,70, long 89,00), Tibet, 
 Gyangngu La (bergspass i Kina, lat 29,80, long 89,80), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar